El Torneig de València 2014, oficialment conegut com a Valencia Open 500 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 d'octubre del 2014 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el segon títol a València (2009) i el tercer de la temporada, tots tres en poc més d'un mes. Amb 3 hores i 20 minuts, aquest partit va esdevenir el més llarg del circuit dels disputats a tres sets. La parella formada pel neerlandès Jean-Julien Rojer i el romanès Horia Tecău van guanyar el vuitè títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014